Benachteiligung steht für:

 Diskriminierung, gruppenspezifische Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder Personen
 unangemessene Benachteiligung, siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen (Deutschland) #Inhaltskontrolle
 Soziale Ungleichheit, ungleiche Verteilung materieller oder immaterieller Ressourcen in einer Gesellschaft

Siehe auch:

 Benachteiligungsverbot
 Benachteiligtenförderung